Эльми́ра Рамаза́нова: Рамазанова, Эльмира Абдулнитифовна (род. 1996) — серебряный призёр чемпионата России по боксу среди женщин.
 Рамазанова, Эльмира Мамедамин кызы (1934—2020) — азербайджанский учёный в области разработки нефтегазовых и газоконденсатных месторождений.